Peter Elmsley ist der Name folgender Personen:

* Peter Elmsley (Verleger) (1736–1802), britischer Verleger
 Peter Elmsley (Philologe) (1773–1825), britischer Philologe